

Меморіальні дошки

На честь людей 

Культура Солом'янського району Києва
Меморіальні дошки